The Right Stuff pode se referir a:

The Right Stuff (livro) - um livro de Tom Wolfe sobre o programa espacial norte-americano. 
The Right Stuff (filme) - um filme baseado nesse livro.

Música
The Right Stuff (álbum) - o álbum de estreia de Vanessa Lynn Williams.
The Right Stuff Records - uma gravadora.
"The Right Stuff" - uma canção de Bryan Ferry e Johnny Marr em Bête Noire
"The Right Stuff" - uma canção de Robert Calvert em Captain Lockheed and the Starfighters
"You Got It (The Right Stuff)" - um single de 1988 da banda New Kids on the Block.

Outros
"The Right Stuff" (House) - um episódio de House, M.D.
The Right Stuf International - um empresa norte-americana no ramo de animes.
The Right Stuff Magazine - uma revista australiana.

Desambiguação